Mount Matthias kan avse:

 Mount Matthias, Antarktis
 Mount Matthias, Kanada